Дилижа́нс — многоместная карета на конной тяге, перевозившая пассажиров и почту.

Фильм 
 «Дилижанс» — американский фильм 1939 года.
  — американский фильм 1966 года.

Музыкальные коллективы 
 «Дилижанс» — советская рок-группа, существовавшая в 1978—1988 гг.
 «Дилижанс» — омский инструментальный ансамбль, созданный в 1995 году.
 «Весёлый дилижанс» — советская и российская детская кантри- и блюграсс-группа, созданная в 1988 году.

Театр 
 «Дилижанс» — театр города Тольятти, созданный в 1992 году.

Другие значения 
 «Дилижанс» — широко используемое в России название туристических и транспортных компаний.

См. также 
 Почтовый дилижанс
 Due diligence